Дзыхра — топоним в Сочинском национальном парке:

 Дзыхра — водопад.
 Дзыхра — гора.
 Дзыхра — ущелье.